Бенџамин А. Фостер () је амерички глумац, рођен 29. октобра 1980. године у Бостону (САД).

Филмографија 

|-
| 2004. || Панишер || -{The Punisher}- || ||
|-
| 2006. || Икс-мен 3: Последње упориште || -{X-Men: The Last Stand}- || Ворен Вортингтон III / Анђео ||
|-
| 2007. || У 3.10 за Јуму ||3:10 to Yuma || ||
|-
| 2007. || 30 дана ноћи || 30 Days of Night || странац ||
|-
| 2013. ||  ||Kill Your Darlings || ||
|-
| 2016. ||  ||The Finest Hours || ||
|-
| 2016. || По цену живота ||Hell or High Water ||Тенер Хауард ||
|-
| 2016. || Воркрафт: Почетак ||Warcraft ||Медив ||
|-
| 2016. || Инферно ||Inferno || ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 The official Meeting Place for Ben Foster fans
 Ben Foster's site

Рођени 1980.
Људи из Бостона
Амерички глумци